Sei unità dell'United States Navy sono state battezzate USS  Philadelphia:

USS Philadelphia – cannoniera varata nel 1776 ed affondata durante la Battaglia di Valcour Bay
USS Philadelphia – fregata varata nel 1799 ed affondata nel porto di Tripoli dopo la sua cattura
USS Philadelphia – piroscafo varato nel 1859 ed utilizzato durante la guerra civile americana come nave ammiraglia
USS Philadelphia – incrociatore protetto varato nel 1889 in servizio fino al 1926
USS Philadelphia – incrociatore leggero della Classe Brooklyn varato nel 1936 ed in servizio fino al 1951, data in cui venne ceduto alla Brazilian Navy
USS Philadelphia – sottomarino nucleare della Classe Los Angeles in servizio dal 1977 al 2010

Pagine correlate 
 Philadelphia